Slow drag – danza afro-americana
 Slow Drag – album di Donald Byrd